Ornontowice est le nom :
 de la gmina de Ornontowice, dans le powiat de Mikołów, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Ornontowice, chef-lieu de cette gmina